Вэлиант:

 Вэлиант, Лесли (род. 1949) — британский и американский учёный в области теории вычислительных систем, лауреат премии Тьюринга 2010 года.
 «Вэлиант: Пернатый спецназ» — компьютерный анимационный фильм 2005 года.
 Вэлиант — британский экспериментальный танк.

См. также 
 HMS Valiant